Miejscowości
 Miedzno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Miedzno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Miedzno – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica
 Miedzno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze

 Inne
 Rezerwat przyrody Miedzno – rezerwat na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 Zobacz też
 Miedźno, Miedźna